Bertin puede referirse a:
 San Bertin (c. 615–c. 709), abad de Saint-Omer
 Annales Bertiniani
 Abadía de San Bertin
 Alexis Bertin (1980 -) futbolista
 Claude Bertin (- 1705) escultor francés
 Edouard François Bertin (1797–1871), hijo de Louis-François, pintor francés
 Françoise Bertin (1925-), actriz francesa
 Frantz Bertin aka Bertin (1983-) futbolista haitiano
 Guy Bertin (1954-) motociclista francés
 Jacques Bertin (1918–2010) cartógrafo francés
 Joanne Bertin (1953-) novelista estadounidense
 Louise-Angélique Bertin (1805–1877), hija de Louis-François, compositora y poetisa francesa
 Louis-Émile Bertin (1840–1924) ingeniero naval francés
 Louis-François Bertin (1766–1841) periodista francés
 Louis-François Bertin de Vaux (1771–1842), hermano del anterior
 Manu Bertin (1963-) deportista francés
 Pierre Bertin (1891-1984) actor francés
 Marie-Jeanne Rose Bertin (1747–1813) sombrerero y modista de la reina María Antonieta
 René-Joseph-Hyacinthe Bertin (1757–1828) anatomista francés, pionero en cardiología
 Ryan Bertin (1981-) amateur wrestler
 Teddy Bertin (1969-) futbolista francés
 Théodore-Pierre Bertin (1751–1819) introductor de la estenografía en Francia
 Willy Bertin (1944-), biatleta italiano
 Yvon Bertin (1953-) ciclista francés

Empresas
 Cycles Bertin, fabricante de bicicletas francesa
 Grupo Bertin, industria alimentaria brasileña

Barcos 
 French cruiser Émile Bertin

Hipocorístico
Norberto (por ejemplo, Norberto Osborne: Bertín Osborne)